Grupa A kwalifikacji do Mistrzostw Świata FIFA 2022 w strefie UEFA była jedną z dziesięciu grup UEFA w turnieju kwalifikacyjnym do Mistrzostw Świata, które zdecydowały, które drużyny zakwalifikowały się do turnieju finałowego Mistrzostw Świata FIFA 2022 w Katarze.

Grupa A składała się z pięciu drużyn: Azerbejdżanu, Luksemburga, Portugalii, Irlandii i Serbii. Zespoły grały przeciwko sobie u siebie i na wyjeździe w formacie każdy z każdym.

Zwycięzca grupy (Serbia) zakwalifikował się bezpośrednio na Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2022, a wicemistrz (Portugalia) awansował do drugiej rundy (baraży).

Również w tej grupie Katar rozgrywał mecze z zespołami pauzującymi kolejkę. Te mecze nie były punktowane.

Tabela 

|}

Wyniki

Mecze towarzyskie z udziałem Kataru

Strzelcy 
8 goli
  Aleksandar Mitirović

6 goli
  Cristiano Ronaldo

5 goli
  Gerson Rodrigues

4 gole
  Emin Mahmudov
  Diogo Jota
  Dušan Vlahović

3 gole
  Callum Robinson

2 gole
  Shane Duffy
  Chiedozie Ogbene
  João Palhinha
  Dušan Tadić

1 gol 

  Azer Salahli 
  Alan Browne 
  James Collins
  John Egan
  Mica Pinto
  Olivier Thill
  Sébastien Thill

  Bruno Fernandes
  Renato Sanches
  André Silva
  Bernardo Silva
  Filip Kostić 
  Nikola Milenković
  Sergej Milinković-Savić

Gole samobójcze
  Maksim Medvedev (dla Portugalii)
  Maxime Chanot (dla Serbii)
  Nikola Milenković (dla Irlandii)

UWAGA!

Do tej statystyki nie wliczają się mecze rozgrywane przeciwko Katarowi.

Przypisy 

Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2022 (eliminacje strefy UEFA)